Espluga del Congost, o Espluga Gran del Congost. Cova natural del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Espluga petita del Congost, cova natural del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà